20-я бригада может означать:
 20-я тяжёлая танковая бригада
 20-я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 20-я бронетанковая бригада (Великобритания)
 20-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада
 20-я гвардейская механизированная бригада
 20-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада (1-го формирования) — переформирована в 20-ю лёгкую артиллерийскую бригаду
 20-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада (2-го формирования) — переформирована из 20-й истребительной бригады